Ко́рнер ( — угол):

 Cкупка лицом, фирмой, группой лиц акций, биржевых контрактов и реального товара с целью захвата в свои руки контроля над ходом биржевого процесса и взвинчивания цен путём создания искусственного дефицита товаров на рынке и последующей перепродажи. Такие действия биржевыми правилами официально запрещены.
 Устаревшее название углового удара в спорте, тем не менее употребляющееся некоторыми комментаторами и в настоящее время.
 В мерчандайзинге визуально выделенная часть магазина (угол, отдельная стена, секция другой вариант особой выкладки товара), посвященная одной торговой марке из нескольких представленных.

Ко́рнер () — фамилия. Известные носители:
 Корнер, Алексис (род. 1928) — британский рок-музыкант.
 Корнер, Алуиз (1517—1584) — итальянский прелат и кардинал, камерленго (1570—1584).
 Корнер, Виктор Дмитриевич (1912—1984) — советский контр-адмирал, Герой Советского Союза.
 Корнер, Гарри (1874—1938) — британский крикетчик.
 Корнер, Герман (ок. 1365—1438) — германский хронист.
 Корнер, Давид (1914—1976) — румынский и французский троцкист, профсоюзный деятель и журналист.
  (род. 1959) — британский дипломат, посол Великобритании в Демократической Республике Конго (2013—2014).
  (род. 1961) — американский ландшафтный архитектор, лауреат Национальной премии в области дизайна (2010), соавтор проекта нью-йоркского парка Хай-Лайн.
  (род. 1951) — британский юрист, судья Международного уголовного суда (с 2021).
 Корнер, Джованни I (1551—1629) — венецианский дож (1625—1629).
 Корнер, Джованни II (1647—1722) — венецианский дож (1709—1722).
  (1889—1981) — американский врач-эмбриолог, член Королевского общества (с 1955), обладатель медали Бенджамина Франклина Американского философского общества (1979).
  (род. 1966) — британский футболист, финалист Кубка Футбольной лиги Англии в составе клуба «Сандерленд» (1985).
 Корнер, Крис (род. 1974) — британский музыкант и продюсер.
 Корнер, Питер (род. 1968) — канадский кёрлингист.
  (род. 1974) — австралийский баскетбольный тренер, чемпион (2012) и обладатель Кубка Нидерландов (2013) в качестве тренера клуба «Эйфель Тауэрс Ден Босх».
  (род. 1983) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Баффало Биллс».
 Корнер, Федерико (1531—1590) — итальянский прелат и кардинал, ординарий епархий Трогир (1560—1561), Бергамо (1561—1577) и Падуи (1577—1590).
 Корнер, Федерико (1579—1653) — итальянский прелат и кардинал, префект Священной конгрегации обрядов (1652—1653)
 Корнер, Франческо (1585—1656) — венецианский дож (1656).
  (1920—2014) — новозеландский дипломат и чиновник, председатель Совета безопасности ООН (июнь 1966), посол Новой Зеландии в США (1967—1972), министр иностранных дел и торговли (1973—1980), администратор Токелау (1975—1984).
 Корнер, Эдред Джон Генри (1906—1996) — британский учёный, ботаник, миколог, фитоморфолог.

См. также